est le mot anglais pour « choc ». Il peut faire référence à :

Roman 

 , roman de Robin Cook publié en 2001.

Musique

Groupe 

 , groupe anglais.

Album 

 , album des  sorti en .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 

 , titre original de La Terre a tremblé, film américain muet de Lambert Hillyer sorti en 1923 ;

 Shock, film américain d'Alfred L. Werker sorti en 1946 ;
 , titre original des Démons de la nuit, film italien de Mario Bava sorti en 1977 ;
 , film indien de  sorti en 2004 ;
 , film indien de  sorti en 2006.

Voir aussi